Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2013

Чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2012 року була Вікторія Азаренко, Білорусь. Вона зуміла відстояти свій титул.

Сіяні гравці 

  'Вікторія Азаренко (чемпіонка)
  Марія Шарапова (півфінал)
  Серена Вільямс (чвертьфінал)
  Агнешка Радванська (чвертьфінал)
  Анджелік Кербер (1 коло)
  Лі На (фінал)
  Сара Еррані (1 коло)
  Петра Квітова (2 коло)
  Саманта Стосур (2 коло)
  Каролін Возняцкі (4 коло)
  Маріон Бартолі (3 коло)
  Надія Петрова (1 коло)
  Ана Іванович (4 коло)
  Марія Кириленко (4 коло)
  Домініка Цибулькова (2 коло)
  Роберта Вінчі (3 коло)

<ol start=17>
  Луціє Шафарова ''(2 коло)
  Юлія Ґерґес ''(4 коло)
  Катерина Макарова ''(чвертьфінал)
  Яніна Вікмаєр ''(3 коло)
  Варвара Лепченко ''(2 коло)
  Єлена Янкович ''(3 коло)
  Клара Закопалова ''(2 коло)
  Анастасія Павлюченкова ''(1 коло)
  Вінус Вільямс ''(3 коло)
  Сє Шувей ''(2 коло)
  Сорана Кирстя ''(3 коло)
  Ярослава Шведова ''(1 коло)
  Слоун Стівенс '' (півфінал)
  Таміра Пашек ''(2 коло)
  Уршуля Радванська ''(1 коло)
  Мона Бартель ''(1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
Тур WTA 2013
2013 у тенісі